III чемпионат Украины по волейболу среди женщин (высшая лига) проходил с 4 сентября 1993 по 5 мая 1994 года с участием 10 команд.

Система проведения чемпионата 
Соревнования команд высшей лиги состояли из двух этапов. На первом этапе 10 команд боролись за шесть путёвок во 2-й этап. На втором этапе 6 команд разыграли медали чемпионата.

4 худшие команды высшей лиги по итогам первого этапа отстаивали свои места в элите с четырьмя лучшими командами по итогам первого этапа первой лиги в переходном турнире, итоговые места в котором в генеральной межлиговой классификации распределились с 7-й строчки по 14-ю.

6 худших команд по итогам первого этапа первой лиги на втором этапе разыграли итоговые места, которые с учётом высшей лиги и переходного турнира классифицировались с 15-й по 20-ю строчку генеральной межлиговой классификации сезона-1993/94.

В сезоне-1993/94 чемпионат Украины расширился — впервые был проведён турнир команд второй лиги.

Высшая лига

Предварительный этап

За 1—6 места

Призёры 
 «Искра» (Луганск)

 «Орбита-ЗАЭС» (Запорожье)

 «АФ Александрия» (Белая Церковь)

Переходный турнир команд высшей и первой лиг

7-14 места общей классификации

Первая лига

15-20 места общей классификации

Вторая лига

Ссылки 
 Архив ФВУ Официальный сайт Федерации волейбола Украины

1993 год в волейболе
1994 год в волейболе